Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Jared Palmer e Jonathan Stark 7-63, 7-66.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (finale)

 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (Campioni)
 Mike Bryan /  Paul Goldstein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2000